Стромболи — термин из Италии:

 Стромболи — вулканический остров и гора в Тирренском море
 Стромболи — разновидность пиццы
 Стромболи — персонаж диснеевского мультфильма «Пиноккио», кукловод

См. также 
 Стромболи, земля Божья
 Стромболиккьо
 Стромболианское извержение